Батырша

 Батырша (1710 — 24 июня 1762) — идеолог и лидер мусульманского восстания башкир и мишар 1755-56 годов. Публицист, мулла.
 Батырша — род у башкир.
 Батырша-Кубово — село в Буздякском районе Башкортостана.
 Батырша — башкирское имя.
 Батырша-улы Сайлау (род. 1942) — доктор экономических наук, заслуженный работник дипломатической службы Казахстана.